Addenda – dodatki i uzupełnienia do tekstu publikowanego.
 Zeitgeist: Addendum – film (2008)